Quppaalagajik bezeichnet:
 Quppaalagajik (Bucht, Iittuarmiit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Quppaalagajik (Bucht, bei Isertoq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Quppaalagajik (Fluss) (Rendeelv), Fluss im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland